Plaats in Indonesië
 Tirta Mulya (Air Manjunto), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tirta Mulya (Ipuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tirta Mulya (Air Senda I), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tirta Mulya (Air Sugihan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tirta Mulya (Makarti Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra